Михаи́л Кузьми́ч Кузьми́н:
 Кузьмин, Михаил Кузьмич (Мишши Сеспель; 1899—1922) — чувашский поэт и общественный деятель.
 Кузьмин, Михаил Кузьмич (1915—1941) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Михаил Кузьмич (1920—2010) — профессор 1-го ММИ имени И. М. Сеченова, историк медицины.